Кислянский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц:

Россия 
 Кислянский сельсовет — в Целинном районе Курганской области.
 Кислянский сельсовет — в Юргамышском районе Курганской области.

Украина 
 Кислянский сельский совет — в Синельниковском районе Днепропетровской области.